Де Па́льма () — испанская фамилия. Известные носители:

 Де Пальма, Брайан (род. 1940) — американский кинорежиссёр, сценарист и продюсер.
 Пальма, Пьеро де (1924—2013) — итальянский оперный певец, тенор.
 Де Пальма, Росси (род. 1964) — испанская актриса.